Sportclub Rheindorf Altach, av sponsorskäl även Cashpoint SC Rheindorf Altach, österrikisk fotbollsklubb från Altach, Vorarlberg.

Historia 
Klubben bildades som Sportvereinigung Altach 1929 men sedan 1949 är fotbollsklubben en separat förening under namnet Sportclub Rheindorf Altach.

Meriter 
 Erste Liga:
 Vinnare: 2006, 2014

Placering tidigare säsonger

Trupp 
Uppdaterad: 9 oktober 2019

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats 
 SC Rheindorf Altach pá Soccerway]

Fotbollsklubbar i Österrike
Vorarlberg
Sportklubbar bildade 1929